A Christmas Carol (boek), het boek van Charles Dickens
 A Christmas Carol (televisieserie)

 Verfilmingen van dit boek, waaronder:
 Scrooge (1901), oudste gekende verfilming
 A Christmas Carol (1910) met Marc McDermott
 A Christmas Carol (1938) van Edwin L. Marin met Reginald Owen
 A Christmas Carol (1947), televisiefilm van James Caddigan met John Carradine
 Scrooge (1951) van Brian Desmond Hurst met Alastair Sim
 A Christmas Carol (1971), televisie-animatiefilm van Richard Williams
 A Christmas Carol (1972), animatie-musical van Stan Phillips
 A Christmas Carol (1977), televisiefilm van Moira Armstrong met Michael Horden
 A Christmas Carol (1984), televisiefilm van Clive Donner met George C. Scott
 A Christmas Carol (musical), musical van Disney-componist Alan Menken
 A Christmas Carol (1999), televisiefilm van David Hughes Jones met Patrick Stewart
 A Christmas Carol (2000), gemoderniseerde versie van Catherine Morshead met Ross Kemp
 A Christmas Carol: The Musical (2004) van Arthur Allan Seidelman met Kelsey Grammer
 A Christmas Carol (2009) van Robert Zemeckis met Jim Carrey